Mah-jong ou Mahjong pode referir a:

Jogos de tabuleiro
 Mah-jong - jogo de tabuleiro chinês para 4 jogadores.
 Mah-jong - variante paciência do jogo de tabuleiro.

Música
 Mah-jong - composição de jazz.
 Mah-jong - grupo musical estadunidense.

Videogame
 Mahjong - jogo eletrônico de 1983.
 Mahjongg - jogo eletrônico de 2002.
 Mahjong - jogo eletrônico de 2007.
 EA Mah-jong - jogo eletrônico de 2006.